Ludwig Brüel ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Brüel (Politiker) (Ludwig August Brüel; 1818–1896), deutscher Jurist und Politiker (DHP)
 Ludwig Brüel (Zoologe) (Friedrich Gustav Ludwig Brüel; 1871–1949), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Ludewig August Brüel (auch Ludwig August Brüel; 1773–1838), deutscher Münzmeister